Miejscowości w USA:
 Divide – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Teller
Gminy w USA:
 Divide (ang. Divide Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Divide (ang. Divide Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Phelps
 Divide (ang. Divide Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Divide (ang. Divide County) – w stanie Dakota Północna
Inne:
 Divide – album Eda Sheerana z 2017 roku